Paradise City est une chanson du groupe Guns N' Roses présente sur l'album Appetite for Destruction (1987).

Paradise City peut aussi désigner :
 Paradise City est une série télévisée américaine diffusée dès 2021.
 Paradise City est un roman de Lorenzo Carcaterra.
 Paradise City est un film américain de Chuck Russell prévu pour 2022.